Christian Lange henviser til flere personer, blandt andre:

 Christian C.A. Lange (1810–1861) – norsk historiker
 Christian Lous Lange (1869–1938) – norsk politiker
 Christian Ludvig Lange (1866–1913) – dansk skuespiller